Корнальба () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Бергамо.

Население составляет 286 человек (2008 г.), плотность населения составляет 32 чел./км². Занимает площадь 9 км². Почтовый индекс — 24017. Телефонный код — 0345.

Покровителями коммуны почитаются святые апостолы Пётр и Павел, празднование 29 июня.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Сент-Илер-де-Бран, Франция

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/